Лауфенбург (нем. Laufenburg) — топоним.

 Лауфенбург — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Аргау. 
 Лауфенбург (Баден) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 
 Лауфенбург (округ) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Лауфенбург.